Come Away with Me — дебютный студийный альбом американской певицы и пианистки индийского происхождения Норы Джонс, выпущенный в феврале 2002 года лейблом Blue Note Records. Альбом получил 8 премий «Грэмми», разошёлся тиражом более 27 млн копий в мире, возглавил многие хит-парады, включая Billboard 200.

В ноябре 2015 года журнал Billboard включил альбом Come Away with Me в список 200 лучших альбомов всех времён в США (№ 26 в «Greatest of All Time: Billboard 200 Albums», в период с 1963 по октябрь 2015).

Об альбоме 
Запись Come Away with Me происходила в Нью-Йорке на студиях звукозаписи Sorcerer Sound Studio и Allaire Studios в 2001 году.

Выпущенный на лейбле, преимущественно ориентированном на джазовых музыкантов, и записанный с участием нескольких джазменов, альбом Come Away with Me был отмечен критиками за его акустический поп-стиль и соединение элементов джаза, фолк-музыки, соула и кантри.

Альбом имел значительный коммерческий успех и удостоился положительных отзывов критиков, возглавил главный альбомный хит-парад США Billboard 200 и несколько джазовых чартов. Многие аналитики назвали его альбомом года и прочили множество наград. В итоге он действительно получил 8 премий «Грэмми».

Альбом был сертифицирован как «бриллиантовый» по данным RIAA на 15 февраля 2005 года, когда его тираж составил более 10 млн копий за первые три года после выпуска.

Список композиций

Позиции в чарте 
В США альбом дебютировал в Billboard 200 на № 139 и постепенно продвигаясь вверх достиг первого места почти через год релиза. Всего пробыл в этом чарте 153 недели, покинув его с № 82 в 2005 году.

Альбом

Синглы

Участники записи

Музыканты

Дополнительный персонал

Примечания

Ссылки 

Альбомы Норы Джонс
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы США
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином
Альбомы Blue Note Records
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums